Бадњевац може бити:

 Бадњевац, село у општини Баточина у Шумадијском округу или 
 Бадњевац, село у општини Житорађа у Топличком округу.